Plaats in Indonesië
 Plalangan (Gunung Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Plalangan (Jenangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Plalangan (Sumbermalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java